A 2008-as Superbike spanyol nagydíj volt a Superbike és a Supersport világbajnokság harmadik versenye. A versenyt Valenciában rendezték április 4. és 6. között.

Végeredmény

Superbike

Első verseny

Második verseny

Supersport

Superbike nagydíjak
Supersport nagydíjak
Motorversenyzés Spanyolországban
Spanyol
Valencia (Spanyolország)